Die Kirche St. Peter und Paul ist die Stadtpfarrkirche der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Waldkirchen und wird auch als „Bayerwald-Dom“ bezeichnet.

Geschichte 
Die Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul wird wegen ihrer Größe (64 m Länge, 34 m Breite, 67 m Turmhöhe) auch „Dom des Bayerischen Waldes“ bzw. „Bayerwald-Dom“ genannt und zählt zu den größten Sakralbauten der Diözese Passau. Sie wurde im neugotischen Stil 1857 bis 1861 nach Plänen von Leonhard Schmidtner (1800–1873) vom Baumeister Andreas Schwarzenberger (1816–1877) aus Passau errichtet.

Von 1945 bis 1948 erfolgte die kriegsbedingte Wiederherstellung unter Erhalt des ursprünglichen Mauerwerkes.

Orgeln 

Die große Orgel der Pfarrkirche wurde 2007 von der Orgelbaufirma Eisenbarth (Passau) erbaut. Das Instrument hat 51 Register auf drei Manualen und Pedal. Vom vierten Manual aus ist die Chororgel von G. F. Steinmeyer, erbaut 1949, anspielbar, die sieben Manual- und drei Pedalregister hat. Die Spieltrakturen der Hauptorgel sind mechanisch, die Registertrakturen der Schleifladen sowie ein Teil der Koppeln sind elektrisch. Die Chororgel der Firma Steinmeyer besitzt eine elektrische Traktur mit Taschenladen. Im Chorraum der Kirche besteht die Möglichkeit von einem zweiten Spieltisch aus die Chororgel (dort 1. Manual) und das Schwellwerk der Hauptorgel (dort 2. Manual) zu spielen.

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II (wahlweise mechanisch oder elektrisch) I/P, II/P, III/P (mechanisch); IV/I, IV/P (elektrisch)
 Superoktavkoppeln: II/I, II/II, III/I, III/II, III/III, III/P
 Suboktavkoppeln: II/I, II/II, III/I, III/II, III/III
 Spielhilfen: Elektronische Setzeranlage mit 5000 Kombinationen und USB-Anschluss, Pedalabsteller, 2-fach programmierbare Crescendowalze
 Anmerkungen:

Chororgelspieltisch
 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, I/P, II/P(elektrisch)
 Superoktavkoppeln: I/I, II/II
 Suboktavkoppeln: I/I, II/II
 Spielhilfe: Tutti

Glocken 

Die Glocken 1 bis 5 hängen im Kirchturm, Glocke 6 hängt in einem kleinen Glockenhäuschen über dem Chorraum.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website der Pfarrei

Kirchengebäude in Europa
Pfarrkirche des Bistums Passau
Kirchengebäude im Bayerischen Wald
Kirchengebäude im Landkreis Freyung-Grafenau
Peter und Paul
Erbaut in den 1860er Jahren
Erbaut in den 1940er Jahren
Neugotisches Bauwerk in Bayern
Neugotisches Kirchengebäude
Peter-und-Paul-Kirche
Disposition einer Orgel
Zerstört im Zweiten Weltkrieg
Rekonstruiertes Bauwerk in Bayern
Bauwerk in Waldkirchen